Selbitz ist der Name folgender Orte:
 Selbitz (Oberfranken), Stadt im Landkreis Hof, Bayern
 Selbitz (Kemberg), Ortsteil der Stadt Kemberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Selbitz (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Selbitz (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Selbitz steht für:
 Selbitz (Adelsgeschlecht), siehe Liste fränkischer Rittergeschlechter
 Selbitz (Fluss), ein Nebenfluss der Saale in Bayern

Selbitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Selbitz, fränkischer Raubritter

Siehe auch:
 Wüstenselbitz